Джордже-Габрьел Григоре (; ) — румынский шахматист, гроссмейстер (2002).

В составе сборной Румынии участник 2-х Олимпиад (2000 и 2004).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 
 

Шахматисты Румынии